Cipada (Cikalong Wetan), een plaats in Indonesië
Cipada (Cisarua), een plaats in Indonesië